Malbran ist der Familienname folgender Personen:

 Lisca Malbran (1925–1946), deutsche Schauspielerin
 Werner Malbran (1900–1980), deutscher Schauspieler, Regisseur, Drehbuchautor, Synchronautor und Filmproduzent